Škrilje (Ig), een plaats in de Sloveense gemeente Ig
 Škrilje (Metlika), een plaats in de Sloveense gemeente Metlika